Schwekendiek ist der Familienname folgender Personen:

 Achim Schwekendiek (* 1965), deutscher Koch
 Margret Schwekendiek (* 1955), deutsche Schriftstellerin
 Peter Schwekendiek (* 1954), deutscher Astrophysiker

Siehe auch:
 Schweckendieck